Kähri – wieś w Estonii, w gminie Puka, w prowincji Valgamaa
 Kähri – wieś w Estonii, w gminie Põlva, w prowincji Põlvamaa
 Kähri – wieś w Estonii, w gminie Rõuge, w prowincji Võrumaa